Harris – region geograficzny w Szkocji, część wyspy Lewis and Harris

Ludzie:
 Harris – raper
 Marvin Harris (1927-2001) – amerykański antropolog kulturowy oraz socjolog
 Chris Harris – brytyjski żużlowiec
 sir Arthur Harris – marszałek Royal Air Force
 Clive Harris – bioenergoterapeuta
Miejscowości w USA:
 Harris – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Osceola
 Harris – jednostka osadnicza w stanie Kansas, w hrabstwie Anderson
 Harris – miejscowość w stanie Michigan
 Harris – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Chisago
 Harris – miejscowość w stanie Missouri, w hrabstwie Sullivan
 Harris – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marquette

Gminy w USA:
 Harris (ang. Harris Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Stone
 Harris (ang. Harris Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Fulton
 Harris (ang. Harris Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie St. Joseph
 Harris (ang. Harris Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Menominee
 Harris (ang. Harris Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Itasca
 Harris (ang. Harris Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Ripley
 Harris (ang. Harris Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Franklin
 Harris (ang. Harris Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Stanly
 Harris (ang. Harris Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Ottawa
 Harris (ang. Harris Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Centre
 Harris (ang. Harris Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marquette
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Harris (ang. Harris County) – w stanie Georgia
 hrabstwo Harris (ang. Harris County) – w stanie Teksas

Miejscowości w Kanadzie:
 Harris – gmina w prowincji Ontario, w dystrykcie Timiskaming